Division 1 i handboll för herrar 2006/2007 var den näst högsta divisionen för handboll i Sverige säsongen 2006/2007. Till säsongen 2007/2008 infördes en ny serie, Allsvenskan, som spelas under hela året och blir således den nya näst högsta divisionen. Division 1 nästkommande säsong blev således den tredje högsta divisionen i Sverige. Totalt 14 lag från division 1 säsongen 2006/2007 gick till Allsvenskan 2007/2008.

Höstserier

Norra
Lag 1–4: Till Allsvenskan.Lag 5–12: Till vårserien.

Södra
Lag 1–4: Till Allsvenskan.Lag 5–12: Till vårserien.

Vårserier

Norra
Lagen tog med sig poängen och målen från höstserien. NAIS/Norco drog sig ur serien.Lag 1: Till Kvalspelet till Elitserien.Lag 2–3: Till Allsvenskan nästa säsong.Lag 4–8: Till Division 1.

Södra
Lagen tog med sig poängen och målen från höstserien.Lag 1: Till Kvalspelet till Elitserien.Lag 2–3: Till Allsvenskan nästa säsong.Lag 4–7: Till Division 1.Lag 8: Till kvalspel till Division 1.

Kvalspel till Division 1 Södra
Lag 1–2: Till Division 1.Lag 3: Till Division 2.

Sport i Sverige 2006
Sport i Sverige 2007
Handbollssäsongen 2006/2007
2006/2007